Узбекистан на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли шістдесят чотири спортсмени в п'ятнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Національний олімпійський комітет республіки Узбекистан 
 Узбекистан на сайті МОК  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020